У 2010 році пройшов другий сезон світової серії з тріатлону.

Календар

Результати

Чоловіки

Жінки

Загальний залік 
Протягом сезону бали отримували 40 кращих спортсменів у кожній гонці і 50 — у гранд-фіналі. Очки також нараховувалися за участь в етапах Кубка світу (враховувалися два найкращі результати). Всього до заліку бралися показники чотирьох кращих виступів протягом сезону і очки у гранд-фіналі

Чоловіки 

Результати:

Жінки 

Результати:

Примітки

Джерела 
 Dextro Energy Triathlon — Серія чемпіонату Світу МСЕ — Офіційний вебсайт
 Результати на сайті ITU World Triathlon Series

Тріатлон
Спортивні події 2010